Akbar Kan je lahko:
 Akbar Kan, afganistanski general
 Akbar Kan, pakistanski general
 Mohamed Akbar Kan, indijski general